Він́  — в українській мові — займенник третьої особи чоловічого роду. Докладніше див. :wikt:він.

 Він — грузинська літера
 «Він» — альбом Олександра Пономарьова
 «Він» — оповідання Говарда Лавкрафта
 Вільгельм Він (1864—1928) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії

Див. також 
 Вінь — місто у В'єтнамі
 Вона